Canela steht für

 Canela (Rio Grande do Sul), eine Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Canela (Chile), eine Stadt in der Región de Coquimbo, Provinz Choapa, Chile
 Canela (Ethnie), ein brasilianischer Ureinwohnerstamm
 Canela (Rebsorte), eine Rebsorte
 der Spitzname des Fußballspielers Ailton Cesar Junior Alves da Silva (1994–2016)
 der Vatername der spanischen Sängerin Carme Canela (* 1962)

Siehe auch:
 Isla Canela
 Canella
 Canelas